Néez est le nom de deux cours d'eau français des Pyrénées, affluents du gave de Pau :
 le Neez de Gan (Pyrénées-Atlantiques),
 le Néez de Saint-Créac (Hautes-Pyrénées).